Onderdistric in Indonesië
 Gading (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Probolinggo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Gading (Sale), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Gading (Tanon), een plaats in het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java
 Gading (Barumun Tengah), een plaats in het regentschap Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Gading (Datuk Bandar), een plaats in het regentschap Tanjung Balai in de provincie Noord-Sumatra
 Gading (Balerejo), een plaats in het regentschap Madiun in de provincie Oost-Java
 Gading (Bululawang), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Gading (Krembung), een plaats in het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Gading (Tambaksari), een plaats in het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Gading (Winongan), een plaats in het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java